Mandrake peut désigner :

Personnages de fiction 
 Mandrake le Magicien, personnage de bande dessinée,
 Lionel Mandrake, personnage du Docteur Folamour de Stanley Kubrick (1964) : le « Group Captain » (colonel) de la Royal Air Force interprété par Peter Sellers (un de ses 3 rôles avec celui du président américain et celui du docteur Folamour).

Personnes réelles 

 Leon Mandrake (1911-1993), magicien canadien,
 Tom Mandrake (1956-), dessinateur américain de comics.

Entreprises 
 Mandrake Press, maison d’édition,
 Mandriva, société française éditrice de la distribution Linux anciennement appelée Mandrakesoft.

Œuvres 

  Mandrake, un album du groupe Edguy ;
 Mandrake (1979), un téléfilm américain d'Harry Falk ;
 Mandrake (2005-2008), une série télévisée brésilienne ;
 Mandrake (2009), un film américain de Mimi Leder avec Jonathan Rhys Meyers, Hayden Christensen et Djimon Hounsou ;
 Mandrake (2010), un téléfilm d'horreur américain de Tripp Reed avec Betsy Russell ;
Mandrake, un morceau de l'album Shamal du groupe Gong.

Notes et références